Бенгальский тигр:

 Бенгальский тигр — подвид тигра.
 Бенгальский тигр — приключенческий фильм немецкого режиссёра Фрица Ланга.